Горны́ — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Кабожском сельском поселении Хвойнинского района Новгородской области России.

География 
Посёлок расположен при одноименной железнодорожной станции.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хвойнинского района